Kārlis Ulmanis (18771942), homme d'État letton
 Guntis Ulmanis (* 1939), président de la république letton

Voir aussi 
  (Ulman, )
  ()
Patronyme letton
Patronyme germanique